

Canada 

 MRC Mékinac est une municipalité régionale de comté de la province de Québec (Canada), dans la région administrative de la Mauricie.
 Saint-Roch-de-Mékinac est une municipalité de paroisse de la province de Québec (Canada), située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Mékinac.
 "Saint-Roch-de-Mékinac" est une paroisse catholique située dans la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac, dans le diocèse de Trois-Rivières.
 Saint-Joseph-de-Mékinac est une ex-municipalité de la région administrative de la Mauricie, au Québec, dont le territoire a été fusionné à la municipalité de Trois-Rives.
 Saint-Joseph-de-Mékinac est une paroisse catholique située dans l'ex-municipalité de Saint-Joseph-de-Mékinac (aujourd'hui Trois-Rives), dans le diocèse de Trois-Rivières.
 Rivière Mékinac, un cours d'eau du Canada, située au Québec, et un affluent de la rivière Saint-Maurice.
 Rivière Mékinac du Nord, située dans le territoire de la ville de Saint-Tite et de Grandes-Piles, en Mauricie, au Québec.
 Rivière Mékinac du Sud, coulant dans le territoire de Hérouxville et dans la ville de Saint-Tite, en Mauricie, au Québec.
 Lac Mékinac, un grand lac d’eau douce du Québec.
 Barrage Mékinac, situé à l'embouchure du lac Mékinac dans la municipalité de Trois-Rives, en la région administrative de la Mauricie, dans la province de Québec.
 Mékinac (canton), situé dans la municipalité de Trois-Rives, Québec.
 Île Mékinac, située sur la rivière Saint-Maurice, face à l'embouchure de la rivière Mékinac dans la municipalité de paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac.
 Pointe Mékinac, située sur la rivière Saint-Maurice, dans la municipalité de paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac.
 Pont Mékinac, enjambant l'embouchure de la rivière Mékinac, situé dans la municipalité de Trois-Rives.
 Mékinac (canton), situé dans la municipalité de Trois-Rives, Québec.

États-Unis 

 Michilimackinac, terme désignant la région entière autour du Détroit de Mackinac
 Fort Michilimackinac, un fort érigé sur la rive sud du Détroit de Mackinac